Anzeiger steht für
 Anzeigenblatt, eine Form der Zeitung oder Zeitschrift

als Namensbestandteil:
 Der Anzeiger, deutsche Tageszeitung und Intelligenzblatt, Gotha 1791–1793, Vorgänger von Allgemeiner Anzeiger der Deutschen
 Anzeiger für die Altertumswissenschaft, Fachzeitschrift
 Anzeiger für die Region Bludenz, regionale Wochenzeitung
 Anzeiger für die Seelsorge, Fachzeitschrift
 Anzeiger für Harlingerland, regionale Tageszeitung
 Anzeiger vom Rottal, regionale Wochenzeitung
 Anzeiger von Uster, regionale Tageszeitung
 Anzeiger-Hochhaus, ein Gebäude in Hannover
 Aussiger Anzeiger, Zeitung in Böhmen
 Bundesanzeiger, ein Bekanntmachungsorgan der deutschen Bundesbehörden
 Deutscher Reichsanzeiger, die amtliche Zeitung des Deutschen Reichs
 Döbelner Anzeiger (Zeitung), eine Lokalausgabe der Sächsischen Zeitung
 Gießener Anzeiger, regionale Tageszeitung
 Industrieanzeiger, deutsche Fachzeitschrift
 Soester Anzeiger, regionale Tageszeitung
 Tages-Anzeiger, Schweizer Tageszeitung
 Westfälischer Anzeiger, regionale Tageszeitung

Siehe auch:
 Allgemeiner Anzeiger
 Bezirksanzeiger
 General-Anzeiger
 Kreis-Anzeiger
 Stadtanzeiger
Dynamischer Schriftanzeiger